The Clod – cortometraggio del 1912 diretto da Thomas H. Ince
The Clod – cortometraggio del 1913 diretto da Romaine Fielding